Taiwanina är ett släkte av tvåvingar. Taiwanina ingår i familjen småharkrankar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Småharkrankar
Taiwanina